Big 12 Tennis Championships 2010 steht für:

 Big 12 Tennis Championships 2010 (Herren), Herrentennisturnier
 Big 12 Tennis Championships 2010 (Damen), Damentennisturnier